Чемпионат (первенство) Брянской области по футболу проводится с 1946 года по настоящее время. Объединяет любительские футбольные клубы Брянской области. Проводится по системе «весна-осень».

Федерация футбола Брянской области также проводит два кубковых турнира: Кубок Брянской области и Кубок имени В. И. Навроцкого.

Система Первенства Брянской области по футболу 
В разные сезоны в первенстве играло от 50 до 60 клубов, традиционно разделенных на три дивизиона:

1 дивизион (в ряде документов также называется «Чемпионат Брянской области по футболу, Первый дивизион»);

2 дивизион;

3 дивизион — зоны «Центр» и «Запад».

По результатам каждого сезона происходят перемещения команд: худшие клубы выбывают в более низкие дивизионы, а лучшие выходят в дивизионы уровнем выше.

Чемпионы, призёры и финалисты Кубка

Лучшие клубы

Примечания

Ссылки 
 Брянская областная Федерация Футбола
 Спортивная статистика Чемпионата Брянской области
 Спортивный архив
 История региональных чемпионатов России по футболу-Брянская область
 Призёры чемпионатов Брянской области
 Чемпионат Брянской области 2014. goalstream.org.

Региональные футбольные турниры России
Футбол